Ка́жущийся вес — вес физического тела в ситуации, когда приложенные к телу силы тяжести  и реакции опоры  (или натяжения подвеса ) не балансируются, то есть  (или ). 

Описанная ситуация возникает, например, при ускоренном движении системы «тело плюс опора/подвес», при нахождении системы в жидкости или газе (когда добавляется сила Архимеда), при влиянии каких-либо дополнительных сил (скажем, есть электростатическое взаимодействие тела с окружением).

При наличии нескольких опор и подвесов возможен анализ кажущегося веса по каждому из креплений или суммарно.

Знание этой величины полезно для оценки способности конструкции механически удержать тело. Так, если на рисунке нить может лопнуть при  > 3 Н, то безопасен только режим справа.

В советских и постсоветских методических традициях, сам термин «кажущийся вес» практически не используется и является калькой с английского  и французского . Обсуждаемая ситуация отсутствия баланса сил  и  (или ) не выделяется специально, и понятие «кажущийся вес» полностью синонимично понятию «вес», определяемому как сила воздействия тела на опору или подвес (без дальнейшей конкретизации).

В традициях же англоязычной и вообще нерусскоязычной литературы понятие «вес» часто эквивалентно русскому термину «сила тяжести», а «кажущийся вес» рассматривается как отдельная величина и имеет самостоятельную значимость.

Сила